Proba feminină de aruncare a ciocanului de la Campionatul Mondial de Atletism din 2022 a avut loc în perioada 15-17 iulie 2022 pe Hayward Field din Eugene, SUA.

Standardul de calificare
Standardul de calificare a fost de 72,5m.

Program
<small>Ora este ora SUA (UTC-7)</small>

Rezultate

Calificări
În finală s-au calificat toți sportivii care au aruncat ciocanul la distanța de 73,5m (C) sau cele mai bune 12 performanțe (c).

Finala

Referințe

Probe la Campionatul Mondial de Atletism din 2022